Adam Wójcik (1970-2017)
 Janusz Wójcik (1953-2017))
 Marek Wójcik (* 1980, Katowice)
 Michał Wójcik (* 1971, Cracovia)